Царствование Михаила Фёдоровича, затем Алексея Михайловича.

События 
 13 июля — умер царь Михаил Фёдорович.
 18 августа — умерла царица Евдокия Лукьяновна, вторая жена Михаила Фёдоровича, мать царя Алексея Михайловича.
 28 сентября [8 октября] — венчание на царство Алексея Михайловича Тишайшего (1629—1676), второго царя из династии Романовых (правил до 29 января 1676).

Родились 
 Питирим (27 февраля 1645, Вязьма — 28 июля 1698) — епископ Русской православной церкви, епископ Тамбовский и Козловский.
 Толстой, Пётр Андреевич (1645—17 февраля 1729) — граф, государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого.

Умерли 
 Царь Михаил Фёдорович (1596—1645) — первый царь из династии Романовых; правил с 27 марта 1613 года.
 Плещеев, Лев Афанасьевич (ум. 1645) — стольник, казначей, воевода в Уфе и Самаре.
 Стрешнева, Евдокия Лукьяновна (1608 — 18 августа 1645) — вторая жена царя Михаила Фёдоровича с , мать царя Алексея Михайловича.
 Телятевский, Фёдор Андреевич (ум. 1645) — военный и государственный деятель, стольник и полковой воевода.

См. также 
 1645 год

Примечания 

1645 год в России
1645 год
Хронология истории России
Все хронологические списки